Дефабр — фамилия. Известные носители:

 Дефабр, Антон Маркович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1606; 26 ноября 1804.
 Дефабр, Иосиф Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6054; 3 декабря 1839.
Дефабр, Иван Осипович — русский вице-адмирал.